

Cinema e televisione 
Limitless – film del 2011 diretto da Neil Burger
Limitless – serie televisiva del 2015, sequel dell'omonimo film

Musica 
 Limitless – EP dei Crown the Empire del 2011
 Limitless – album dei Tonight Alive del 2016
 Limitless – EP dei NCT 127 del 2017
 Limitless – singolo di Jennifer Lopez del 2018
 Limitless – singolo di Daniel Tompkins del 2019
 Limitless – singolo dei Bon Jovi del 2020
 Limitless – album di Richard Marx del 2020